Landtagswahlkreis Teltow-Fläming steht für:

 Landtagswahlkreis Teltow-Fläming I
 Landtagswahlkreis Teltow-Fläming II
 Landtagswahlkreis Teltow-Fläming III